Le mot neutre peut être employé comme :
 adjectif, on le retrouve notamment dans les domaines suivants :
 en chimie, il qualifie une solution qui n'est ni acide, ni basique, c'est-à-dire dont le pH vaut 7, à une température de ,
 en géopolitique, un pays est dit neutre lorsqu'il ne participe pas à un conflit et ne soutient pas un des belligérants,
 pour des mouvements interconfessionnel du scoutisme laïque, tels que la section « neutre » de la FFE (Fédération française des éclaireuses ou les Éclaireurs neutres de France,
 en linguistique, on parle de neutralisation d'une opposition phonologique lorsque le système phonologique d'une langue se simplifie et que deux ou plusieurs phonèmes se trouvent ainsi confondus en un seul phonème (voir aussi Archiphonème),
 dans certains ouvrages de science-fiction et de fantasy, en particulier dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, un personnage neutre est un personnage ni bon ni mauvais, ou bien ni loyal ni chaotique ;
 nom commun :
 en électricité et en électrotechnique, le neutre est une des bornes d'une prise, l'autre (ou les autres) étant la (les) phase(s) (bi- ou triphasé) et la terre,
 en linguistique, le neutre est un genre grammatical qui s'oppose au masculin et au féminin,
 en mathématiques, le neutre, ou élément neutre, est un élément neutralisant une opération.

En grammaire, un nom épicène peut également désigner un nom neutre (masculin et féminin) non marqué par le genre (un/une enfant), ou le sens d'un mot neutre (masculin ou féminin) déterminant un mâle ou une femelle (un cheval, une panthère).

Références

Voir aussi